Le Couvent (O Convento), film franco-portugais de Manoel de Oliveira (1995)
 Le Couvent (The Convent), film américain de Mike Mendez (2000).